Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 и 17 сентября. Приняли участие 49 спортсменок из 39 стран.

Свою первую золотую медаль с олимпийским рекордом получила 27-летняя Инге Де Брюин.

Для американки Дары Торрес завоёванная бронза стала шестой медалью в её олимпийской карьере.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Соревнования

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5 

* - не смогла продолжить выступление

Заплыв 6

Заплыв 7

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт